James Grady ist der Name folgender Personen:

* James Grady (Autor) (* 1944), US-amerikanischer Autor
 James Grady (Fußballspieler) (* 1971), schottischer Fußballspieler